Anti - preposição e prefixo (do grego αντί) que significa e indica direção contrária, oposição, contrariedade ou simplesmente do contra. É utilizado como prefixo em várias palavras para indicar exatamente aquilo que é o contrário das palavras em que se utiliza.
 Adição sin e anti, reação de adição em química orgânica;
 Anti-, editora discográfica independente norte-americana;
 Anti (álbum), álbum de estúdio da cantora Rihanna;
 Anti (álbum de Hyde)
 Änti, ou Anteu, gigante da mitologia grega e berbere;